Вранчич — фамилия. Известные носители:
 Вранчич, Антун (1504—1573) — венгерский епископ, писатель, историк и дипломат хорватского происхождения.
 Вранчич, Векослав (1904—1990) — хорватский политик Независимого государства Хорватия.
 Вранчич, Дамир (род. 1985) — боснийский футболист.
 Вранчич, Марио (род. 1989) — немецкий футболист хорватского происхождения.
 Вранчич, Фауст (1551—1617) — хорватский учёный эпохи позднего ренессанса, первый человек, успешно испытавший парашют.